Dávid Disztl – calciatore ungherese
 László Disztl – allenatore di calcio ed ex calciatore ungherese
 Péter Disztl – ex calciatore ungherese